Флоре́ску () — прізвище, поширене в Румунії та Молдові.

Відомі носії

 Георге Флореску (1984) — румунський футболіст
 Димитріе Флореску (1827—1875) — румунський композитор, автор перших румунських романсів
 Йон Емануїл Флореску (1819—1893) — румунський генерал, прем'єр-міністр Румунії
 Флореску Стефан Іванович (1934) — молдовський живописець і графік;
 Флореску Роман Стефанович (1966) — молдовський мистецтвознавець;

Румунські прізвища